Le terme Tocco est un patronyme de famille d’origine italienne. Il peut se référer à :

Personnalités
Carlo I Tocco, frère de Carlo II Tocco.
Carlo II Tocco ( ?-1448), un despote d'Épire et comte palatin de Céphalonie et Zante dès 1424. Duc de Leucade et despote d'Arta.
Guglielmo Tocco, gouverneur de Corfou dans les années 1330 sous le règle de l’Angevin Philippe 1er de Tarente.
Léonard III Tocco, père de Carlo II Tocco.
Léonardo Tocco, fils de Guglielmo Tocco, comte palatin des iles de Céphalonie et de Zanthe.
Théodora Tocco, morte en  était l'épouse de Constantin Paléologue quand il était despote de Morée.
Ugolino Tocco, grand sénéchal d’Henri VI, empereur du Saint Empire Romain en 1195.

Toponymes

Tocco da Casauria, une commune de la province de Pescara dans la région Abruzzes.
Tocco Caudio, une commune de la province de Bénévent dans la région Campanie.